Abraham Lincoln puede referirse a:

Abraham Lincoln (1809-1865), abogado y político estadounidense, presidente de Estados Unidos entre 1861 y 1865.
 Abraham Lincoln Polonsky (1910-1999), director de cine, guionista y ensayista estadounidense.
 Abraham Lincoln: cazador de vampiros, película estadounidense de 2012.
 Abraham Lincoln (película) (1930)
 Lincoln (árbol) árbol centenario de Estados Unidos
Abraham Lincoln: The Man, estatua.
Batallón Abraham Lincoln, organización de voluntarios provenientes de Estados Unidos que integraron unidades de las Brigadas Internacionales en apoyo de la Segunda República Española durante la Guerra Civil.